Кубок вызова ФИБА 2012—2013 — 10 розыгрыш третьего по силе турнира Кубок вызова ФИБА среди европейских команд.

Участники 
28 команд выходят напрямую, ещё 4 путевки разыграют 8 команд в квалификационном турнире.

Квалификация

Групповой этап

Второй групповой этап

Четвертьфинал

Финал Четырех 
Финал Четырех пройдет в Измире, Турция.

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

См. также 
 Кубок Европы по баскетболу 2012/2013

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Кубок Вызова
2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе